Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Марі П'єрс.

Аранча Санчес Вікаріо виграла титул, у фіналі перемігши Марі П'єрс з рахунком 6–4, 6–4.

Цей турнір примітний тим, що вперше від часів Відкритого чемпіонату США 1976 колишня 1-ша ракетка світу Мартіна Навратілова програла в першому колі турнірів Великого шолома. Також він став останнім турніром Великого шолома для ще однієї 1-ї ракетки світу Трейсі Остін.
Хоча Марі П'єрс і зазнала поразки у фіналі, але дісталась туди віддавши лише 10 геймів.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1994 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
French Open, жінки, одиночний розряд
1994 у тенісі
1994 у французькому спорті